La Guapa puede referirse a:

Lugares 
En España
 La Guapa, localidad del municipio de Polopos, en la provincia de Granada.

Otros 
 La guapa, sencillo de la cantante española Luz Casal.